Filip Petersson, död 1251, avrättad av Birger jarl efter slaget vid Herrevadsbro. Filip Petersson var tronpredendent, och åberopade att han var ättling till såväl Erikska ätten, som den danska kungaätten.

Filip var en folkunge och bror till Östergötlands lagman Lars Petersson (enligt legenden död i Norge sedan han rövat bort Bengta Sunesdotter).

De var båda söner till Peter Larsson, vars far Lars Petersson och hans far Peter är kända genom donationer till Nydala kloster.

Skänningeannalerna säger att de var söner till kung Erik Knutssons dotter
Katarina Eriksdotter.

Antavla 
Antavlan upprättad bland annat med uppgifter från geni.com

Referenser

Personer som blivit avrättade av Sverige
Män
Avlidna 1251
Födda okänt år
Personer i Sverige under 1200-talet